AIG peut faire référence à :
 American International Group .

aig fait référence à :
créole anglais d’Antigua-et-Barbuda